Misswirtschaft bedeutet

 allgemein ein schlechtes Wirtschaften, siehe Misswirtschaft (Wirtschaft)
 einen Schweizer Straftatbestand, siehe Misswirtschaft (Schweiz)